Een verkeersweg:
 M-6.1 (Bosnië en Herzegovina)
 Een voormalige verkeersweg:
 M6.1 (Joegoslavië)